Michalovský potok může být:

 Michalovský potok (přítok Boce) – přítok Boce na Liptově
 Michalovský potok (přítok Rohozné) – přítok Rohozné na Horehroní

Reference